Идельбаев Мирас Хамзович (9 декабря 1945 г., Ишберда, Баймакский район, Башкирская АССР) — филолог, доктор филологических наук (2001), заслуженный работник народного образования РБ (1995 г.), член Союза писателей РБ (1987 г.), почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2009 г.).

Биография 
Идельбаев Мирас Хамзович родился 9 декабря 1945 г. в селе Ишберда Баймакского района БАССР.

С 1970 г. собственный корреспондент Башкирского радио по Зауральской зоне (Сибай.

В 1971 г. окончил Башкирский государственный университет.

С 1973 г. — заведующий отделом Сибайского горкома ВЛКСМ.

С 1974 г. работал в журнале «Башҡортостан уҡытыусыһы» («Учитель Башкортостана»). В 1973—74 гг. на комсомольской работе.

1974—1977 гг. — аспирант Башкирского филиала АН СССР.

С 1977 г. — в Институте истории, языка и литературы УНЦ РАН, с 1982 г. — старший научный сотрудник.

С 1980 г. кандидат филологических наук.

С 1984 г. преподаватель в Башкирском государственном университете.

В 1984—2000 гг. — руководитель литературного объединения «Шоңҡар» («Кречет») БГУ. Тема научных работ — «Древняя и средневековая тюркская литература, башкирская изустная литература, теория и методика преподавания башкирской литературы.» Автор более 500 научных работ, более 60 монографий, учебно‑методических пособий и учебников по башкирской литературе.

1990—1996 гг. — один из авторов издания «Башҡорт әҙәбиәте тарихы» («История башкирской литературы»).

Награждён орденом Салавата Юлаева (2017 г.).

Достижения 
В 2006 г. победил в общеуниверситетском конкурсе «Человек года БашГУ» в номинации «Лучший преподаватель года».

Сочинения 
 Изустная литература в системе башкирской словесности: Дис…. д-ра филол. наук / БашГУ. — Уфа, 2001. — 408 с.
 Башҡорт ауыҙ‑тел әҙәбиәте. Өфө, 2007.
 Боронғонан аманат: баҡсылар, йырауҙар, сәсәндәр. Өфө, 2007.

Примечания

Ссылки 
 
 Он изучает литературу в зеркале истории (К 70-летию профессора Мираса Идельбаева) // Башинформ

Литературоведы России
Выпускники Башкирского государственного университета
Преподаватели БашГУ